Bogarín ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Bogarín (* 1936), paraguayischer Fechter
 Antonella Bogarín (* 1991), argentinische Schwimmerin
 Juan Sinforiano Bogarín (1898–1949), Erzbischof von Paraguay